Herzmansky ist der Name sowohl von Personen als auch Unternehmen und bezeichnet:

 das Wiener Traditionsgroßkaufhaus Herzmansky
 August Herzmansky (1834–1896), österreichischer Kaufmann und Begründer des Warenhauses Herzmansky
 Bernhard Herzmansky (senior) (1852–1921), Musikverleger
 Bernhard Herzmansky (junior) (1888–1954), Musikverleger, Sohn von Bernhard Herzmansky (senior)
 Richard Herzmansky (1859–1939), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Bohdan Heřmanský (1900–1974), auch Theodor Herzmansky, österreichisch-tschechischer Maler